Latta kan syfta på:

 Lattor – de tvärgående hålförsedda käppar som används i en vävstol för att styra riktningen av draget från tramporna till solvskaften
 Kraglattor – små smala, spetsformiga föremål, som införs i sydda fickor i en skjortas kragsnibbar
 Lattor (segling) – trä- eller plastskivor som man har i segel för att styva upp seglet

de:Latte